Janówek est le nom de :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janówek, village du powiat de Jelenia Góra
 Janówek, village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Łódź
 Janówek, village du powiat de Bełchatów
 Janówek, village du powiat de Łęczyca 

dans la voïvodie de Lublin
 Janówek, village de la gmina de Mełgiew
 Janówek, village de la gmina de Piaski 

dans la voïvodie de Mazovie
 Janówek, village du powiat de Garwolin
 Janówek, village du powiat de Gostynin 
 Janówek, village du powiat de Grójec 
 Janówek, village du powiat de Piaseczno 
 Janówek, village du powiat de Sochaczew 
 Janówek, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie
 Janówek, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Janówek, village de la gmina de Mszczonów 
 Janówek, village de la gmina de Wiskitki 

dans la voïvodie de Podlachie
 Janówek, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Janówek, village